La Corona steht für:

 La Corona (Guatemala), präkolumbische Maya-Ruinenstadt in Guatemala
 La Corona, Bergmassiv in der Cordillera de Mérida, Venezuela, siehe Pico Humboldt
 La Corona (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm (2008) 
 La corona (Metastasio), Opernlibretto von Pietro Metastasio und dessen Vertonung von Christoph Willibald Gluck
 Monte Corona, Vulkan auf der Kanareninsel Lanzarote

Person:
 Johann de la Corona oder La Cron, eigentlich Jan van der Croon (um 1600–1665), kaiserlicher Generalleutnant und Militärkommandant

Siehe auch:
 Corona (Begriffsklärung)